Tanzania
Kibaoni – circoscrizione del distretto di Kilombero
Kibaoni – circoscrizione del distretto di Mlele